Émile Guérinel (1929-2014), un cycliste français.
 Lucien Guérinel (1930-), un compositeur français.